Arto Oksanen – astronomo amatoriale finlandese
 Kaarlo Oksanen – calciatore finlandese
 Lasse Oksanen – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Sofi Oksanen – scrittrice e drammaturga finlandese